Yécora kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Yécora (kommun i Mexiko), Sonora, 
Yécora, Mexiko

Spanien 

 Yécora, Spanien, Baskien, Araba / Álava,